Az 1981-es Roland Garros női versenyét a csehszlovák Hana Mandlíková nyerte a német Sylvia Hanika előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Elődöntő)
  Martina Navratilova (Negyeddöntő)
  Andrea Jaeger (Elődöntő)
  Hana Mandlíková (Bajnok)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntő)
  Sylvia Hanika (Döntős)
  Mima Jaušovec (Negyeddöntő)
  Dianne Fromholtz (Harmadik kör)

  Kathy Jordan (Harmadik kör)
  Bettina Bunge (Negyedik kör)
  Anne Smith (Negyedik kör)
  Regina Marsikova (Negyedik kör)
  Wendy White (Második kör)
  Ivanna Madruga (Harmadik kör)
  Leslie Allen (Negyedik kör)
  Virginia Wade (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1